Breitengrund ist der Name folgender Orte:
 Breitengrund (Nordhalben), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Breitengrund (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern